Žuan je čínské příjmení .

Známí nositelé příjmení Žuan:

 Žuan An (1381–1453) – vietnamský architekt a eunuch působící v čínské říši Ming
 Žuan Čchung-wu (* 1933) – čínský komunistický politik
 Žuan Jüan (1764–1849) – čínský učenec čchingského období
 Žuan Ling-jü (1910–1935) – čínská herečka
 Žuan Sien (3. století) – čínský učenec a hudebník
 Žuan Ta-čcheng (1587–1646) – čínský pozdně mingský dramatik
 Žuan Ťi (210–263) – čínský básník a hudebník období Východní Chan a Tří říší

Čínská příjmení